Рейс 315 может иметь следующие значения:
 Рейс 315 Maritime Central Airways
 Рейс 315 Аэрофлота
 16 ноября 1959 года
 26 февраля 1960 года